Alexander Pohlmann (1865-1952), niemiecki polityk, nadburmistrz Katowic
 Anton Pohlmann (1829-1891) –  niemiecki teolog katolicki, deputowany Reichstagu, profesor w Królewskim Liceum Hosianum w Braniewie.
 Antoni Pohlmann (1909-1987), polski inżynier, wykładowca
 Lili Pohlmann (1932-), polsko-żydowska działaczka społeczno-kulturalna